Warszawianka o Varszawianka , más conocida como "La Varsovienne" o "La Canción de Varsovia" es una canción señera el Movimiento obrero mundial. Ha sido traducida a muchos idiomas y versionada. En español destaca la versión de Valeriano Orobón Fernández realizó titulada "A las barricadas" que se convirtió en el himno de la Confederación Nacional del Trabajo de España. 

En polaco hay dos versiones:

Varshavyanka 1831
Varshavyanka 1905